Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2019 проводился с 23 по 27 января 2019 года в городе Абердин среди как мужских, так и женских юниорских команд.

В чемпионате принимало участие 8 юниорских мужских и 8 юниорских женских команд (кёрлингистам должно было быть на момент начала чемпионата не более 21 года).

Победители мужского и женского турниров получали право как юниорские сборные Шотландии выступать на , который состоялся в феврале 2019 в городе Liverpool (провинция Новая Шотландия, Канада).

Победителями мужского турнира стала (2-й раз и 2-й раз подряд) команда скипа Росса Уайта, победившая в финале команду скипа Callum Kinnear. Бронзовые медали завоевала команда скипа Hamish Gallacher.

Победителями женского турнира стала (впервые) команда скипа Lisa Davie, победившая в финале команду скипа Amy Bryce. Бронзовые медали завоевала команда скипа Beth Farmer.

Мужчины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 26 января, 20:30

Полуфинал. 27 января, 10:00

Финал. 27 января, 15:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 26 января, 20:30

Полуфинал. 27 января, 10:00

Финал. 27 января, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Шотландии 2019

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Шотландии в 2019 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Абердине
Январь 2019 года